Verge persona que conserva la virginitat
 Verge (astrologia), sisè signe del zodíac i ocupa el Sol entre el 23 d'agost i el 22 de setembre 
 Verge Maria
 Verge vestal
 Verge A, galàxia el·líptica gegant a la constel·lació de la Verge 
 Constel·lació de la Verge, constel·lació del Zodíac 
 Cúmul de la Verge, cúmul de galàxies a uns 20 milions de parsecs de la Terra 
 Supercúmul de la Verge
 Sainte-Verge